Халкида может означать:
 Халкида — город в Греции, административный центр периферийной единицы Эвбеи.
 Халкида (дим) — община (дим) в Греции.
 Халкида — древний город в Сирии.
 Халкида — название в древности горы Варасова в Этолии.
  — древний город в Этолии.